Zeeman (beroep), beroep in de scheepvaart
Aart Zeeman, Nederlands journalist en televisiepresentator
Erik Christopher Zeeman, Brits wiskundige
Jan Zeeman, Nederlands ondernemer
Zeeman (winkel), winkelketen opgericht door Jan
Kelly Zeeman, Nederlands voetbalster
Melchior Zeeman, journalist bij de Haagsche Courant
Merijn Zeeman, ploegleider bij de wielerproeg Team Jumbo-Visma
Michaël Zeeman, Nederlands dichter en schrijver (broer van Melchior)
Pieter Zeeman, Nederlands natuurkundige en Nobelprijswinnaar
Reinier Nooms, Nederlandse kunstschilder met bijnaam Zeeman